Dreikönigenviertel bezeichnet:

 Dreikönigenviertel (Neuss), einen Stadtteil von Neuss
 Dreikönigenviertel, einen Teil des Agnesviertels in Köln